Jennifer Wakefield (née le  à Scarborough, dans la province de l'Ontario) est une joueuse canadienne de hockey sur glace évoluant au poste d' attaquante dans la ligue féminine professionnelle.
Elle a remporté deux titres olympiques, une médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et une Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Elle a également représenté le Canada dans 6 championnats du monde, remportant 5 médailles d'argent et une médaille d'or.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2007-2008 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 33|| 27|| 19|| 46|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009|| Wildcats du New Hampshire || NCAA || 31|| 32|| 17|| 49|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Terriers de Boston || NCAA  || 34|| 32|| 22|| 54|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Terriers de Boston || NCAA || 36|| 29|| 28|| 57|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Furies de Toronto || LCHF || 24|| 13|| 5|| 18|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2013-2014 || Canada ||  || 18|| 6|| 4|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Munksund-Skuthamns SK || SDHL || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| rowspan="2" |2014-2015 || IK Guts  || SDHL Div. 3 || 15|| 5|| 8|| 13|| 10||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Linköpings HC  || SDHL || 15|| 18|| 4|| 22|| 38||5|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| rowspan="2" |2015-2016 || Borås HC   || SDHL Div. 2 || 6|| 0|| 1|| 1|| 4||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Linköpings HC  || SDHL || 18|| 38|| 17|| 55|| 24||6|| 4|| 3|| 7|| 10
|-
| rowspan="2" |2016-2017 || Linköpings HC  || SDHL || 30|| 34|| 19|| 53|| 63||5|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| Nybro Flames   || SDHL Div. 3 || 1|| 0|| 1|| 1|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2" |2017-2018 || Canada ||  || 12|| 7|| 4|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Luleå HF  || SDHL || 6|| 8|| 6|| 14|| 14||7|| 7||7|| 14|| 4
|-
| 2018-2019 || Brynäs IF || SDHL|| 9|| 13||5|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||  Djurgårdens IF || SDHL|| 30|| 13||15|| 28|| 46|| 4|| 3|| 1|| 4|| 10
|-
| 2020-2021 ||  Linköpings HC || SDHL|| 31|| 17||15|| 32|| 90|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || Skärblacka IF || SDHL Div. 3 ||  || 

|  134  ||  120  || 86||  206  ||  185 ||  ||  ||  ||  || 

|  139 ||  141 || 81 ||  222 ||  295 || 33 ||  23|| 25 || 48  || 44

Au niveau international

|-
| 2011 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| +4|| align="left"|   Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 8|| -1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 4|| 4|| 8|| 2|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 3|| 5|| 2|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 3|| 6|| 4||+3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 2 || 0 ||2 || 4 || +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Joueuse canadienne de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de hockey sur glace
Championne olympique canadienne
Naissance en juin 1989
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueuse de hockey sur glace des Wildcats du New Hampshire
Joueuse des Furies de Toronto
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne du monde de hockey sur glace
Joueuse du Djurgårdens IF (hockey sur glace)